Taukanniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Villmanstrands ekonomiska region  och landskapet Södra Karelen, i den södra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Taukanniemi. Runt Taukanniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Luumäki,  km söder om Taukanniemi. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Karelen